Минулорічна чемпіонка Елісе Мертенс програла в чвертьфіналі Марії Саккарі.

Саккарі продовжила свій успіх і виграла перший для себе титул WTA, здолавши у фіналі Йоганну Конту, 2–6, 6–4, 6–1.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливий лузер

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
2019 Singles
2019 у марокканському спорті